Osoby:
 Alfred Fuchs (1870-1927) – austriacki lekarz
 Annika Fuchs (ur. 1987) – niemiecka lekkoatletka 
 Benjamin Fuchs (ur. 1983) – austriacki piłkarz
 Bernadetta Fuchs – polska prawnik
 Bohuslav Fuchs (1895-1972) – czeski architekt
 Christian Fuchs (ur. 1986) – austriacki piłkarz
 Erich Fuchs (1890-1983) – niemiecki malarz
 Erich Fuchs (1902-1980) – nazista, zbrodniarz hitlerowski
 Erika Fuchs (1906-2005) – niemiecka tłumaczka 
 Ernst Fuchs (1851–1930) – austriacki okulista
 Ernst Fuchs (1930–2015) – austriacki malarz
 Florian Fuchs (ur. 1991) – niemiecki hokeista na trawie, medalista olimpijski 
 Franciszek Ksawery Fuchs (1798-1885) – polski kupiec i przemysłowiec
 Fritz Fuchs (ur. 1943) – niemiecki piłkarz 
 Gilbert Fuchs (1871-1952) – niemiecki łyżwiarz figurowy
 Gottfried Fuchs (1889-1972) – niemiecki piłkarz 
 James Fuchs (1927-2010) – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski
 Jeando Fuchs (ur. 1997) – kameruński piłkarz 
 Jenő Fuchs (1882-1955) – węgierski szermierz, medalista olimpijski  
 Jerzy Fuchs (1920-1942) – polski malarz 
 Johann Nepomuk Fuchs (1842-1899) – austriacki kompozytor i dyrygent
 Johann Nepomuk von Fuchs (1774-1856) – niemiecki chemik i mineralog
 Josef Fuchs (ur. 1948) – szwajcarski kolarz torowy i szosowy
 Julian Fuchs (1846-1894) – polski przemysłowiec 
 Karol Fuchs (1887-1940) – podinspektor Policji Państwowej, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej
 Klaus Fuchs (1911-1988) – niemiecki fizyk, szpieg sowiecki
 Lazarus Fuchs (1833-1902) – niemiecki matematyk
 Leonhart Fuchs (1501-1566) – niemiecki botanik
 Leonhard Fuchs (zm. 1546) – burmistrz Neuenburga
 Łukasz Alfred Fuchs (1840-1916) – polski nauczyciel
 Mario Fuchs (ur. 1976) – austriacki snowboardzista
 Marlene Fuchs (ur. 1942) – niemiecka lekkoatletka
 Paul Fuchs (1908-1983) – nazista, zbrodniarz hitlerowski
 Radovan Fuchs (ur. 1953) – chorwacki polityk i minister edukacji 
 Robert Fuchs (1847-1927) – austriacki kompozytor
 Robert Fuchs (ur. 1991) – polski wioślarz 
 Ruth Fuchs (ur. 1946) – wschodnioniemiecka lekkoatletka, medalistka olimpijska 
 Salome Fuchs (ur. 1993) – szwajcarska skoczkini narciarska
 Samuel Fuchs (ur. 1984) – brazylijski siatkarz, medalista olimpijski 
 Tim Fuchs (ur. 1997) – niemiecki skoczek narciarski
 Uwe Fuchs (ur. 1966) – niemiecki piłkarz
 Werner Fuchs (1948-1999) – niemiecki piłkarz 
 Wilhelm Fuchs (1898-1947) – nazista, zbrodniarz hitlerowski
 Virginia Fuchs (ur. 1988) – amerykańska bokserka

Inne:
 (9638) Fuchs – planetoida z pasa głównego asteroid
 Fuchs – polski herb szlachecki 
 TPz 1 Fuchs – niemiecki transporter opancerzony
 SMS Fuchs – nazwa niemieckich okrętów